Aliyah Kolf (1999), een Nederlands zangeres en actrice
 Aliyah (worstelaar), geboren Nhooph Al-Areebi (1994), een Canadees worstelaarster
 Alia (emigratie), joodse term uit de Tenach voor opstijging, ook gebruikt voor emigratie naar het Heilige Land (Palestina)
 Aliyah Bet, codenaam voor de illegale immigratie van Joden in het mandaatgebied Palestina
 Aliyah (schip, 1945), schip dat dienstdeed in de Aliyah Bet